Beleg van La Rochelle (1573)
 Beleg van La Rochelle (1627-1628)